TWC est un sigle  pouvant désigner :

 Time Warner Cable, un câble-opérateur américain
 The Weather Channel, une chaine météo américaine
 The Weinstein Company, une société de production de cinéma américaine